Jean Baptiste Nobels, Belgisch industrieel en politicus
 Seppe Nobels, Belgisch kok

Zie ook 
 Nobel (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam